Botley kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Botley, Hampshire, ort i Hampshire, England, 
 Botley, Buckinghamshire, ort i Buckinghamshire, England,